Scacchiera, tavola usata per il gioco degli scacchi
 La scacchiera, romanzo di John Brunner
 Scacchiera di Polibio, sistema crittografico inventato da Polibio
 Scacchiera a diffusione, cifrario
 Pianta a scacchiera, tipo di pianta architettonica

Pagine correlate 

 Scacchi
 Cifrario a scacchiera
 Distanza della scacchiera